Зба́рський:

 Збарський Борис Ілліч (1885, Кам'янець-Подільський — 1954, Москва) — російський біохімік, Герой Соціалістичної Праці (1945).
 Збарський Ілля Борисович (1913, Кам'янець-Подільський — 2007) — російський біохімік, син Бориса Збарського.
 Збарський Фелікс-Лев Борисович (1931) — російський художник, син Бориса Збарського.